Béon – Ain
Béon – Yonne